Нико́льский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Никольский переулок — переулок в Екатеринбурге.
 В Москве:
 Никольский переулок;
 Никольский переулок — прежнее название Плотникова переулка.
 В Санкт-Петербурге:
 Никольский переулок — переулок в Адмиралтейском районе.
 Никольский переулок — переулок в Кронштадте.
 Никольский переулок — переулок в Твери.
 В Томске:
 Никольский переулок — переулок в микрорайоне Наука;
 Никольский переулок — бывшее (до 25 июня 1926 года) название Комсомольского переулка.
 Новоникольский переулок — прежнее (до 25 июня 1926 года) название Красноармейского переулка.

См. также 
 Никольский мост
 Никольская площадь (Санкт-Петербург)
 Никольская улица